Het ATP-toernooi van Hamburg 2000 (met de officiële naam Hamburg Masters 2000) werd gespeeld van 15 tot en met 21 mei 2000. Er werd gespeeld op de gravelbanen van tennispark "Am Rothenbaum".

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Hamburg
ATP-toernooi van Hamburg